Bahnhofstraße 34 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bahnhofstraße 34 in Bad Blankenburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Blankenburg
 Bahnhofstraße 34 in Ennepetal, siehe Villa Altenloh
 Bahnhofstraße 34 in Frickhofen, siehe Frickhofen #Bahnhofstraße 34